Carlo Silipo – ex pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano
 Fausto Silipo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luigi Silipo – politico e insegnante italiano